Naraggara bezeichnet

Titularbistum Naraggara, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 antiker Name des heutigen tunesischen Ortes Sakiet Sidi Youssef